El nombre Wang Xiaoli puede referirse a las siguientes personas:

Wang Xiaoli, jugadora de bádminton china;
Wang Xiaoli, regatista china.